Ořechov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Ořechov, comune del distretto di Karviná, in Moravia Meridionale
Ořechov, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Ořechov, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
Ořechov, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina